Unter Studiotechnik versteht man:
 Tontechnik, also Technik in einem Tonstudio insbesondere zur Tonaufnahme und zum Abmischen von Musik, Sprache und Geräuschen
 Filmtechnik, insbesondere zum Filmschnitt oder für die schnelle und flexible Filmprojektion
 VEB Studiotechnik Berlin, Unternehmen